Collectief goed (economie)
 Publiek goed (Belgisch recht)